Scarlett может означать:

 Scarlett — российско-китайская торговая марка, использующаяся для продажи малогабаритной бытовой техники
 Саша «Scarlett» Хостин (род. 1993) — канадская киберспортсменка в StarCraft II.
 Scarlett — общепринятое сокращение (обозначение) имени зоолога, которое добавляется к научным (латинским) названиям некоторых таксонов зоологической номенклатуры и указывает на то, что автором этих наименований является новозеландский палеозоолог  (1911—2002).

См. также 
 Скарлетт